Seixas (Caminha), een plaats in de Portugese gemeente Caminha
 Seixas (Vila Nova de Foz Côa), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Foz Côa
 José António Carlos de Seixas, een Portugees componist en organist